Il singolare del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Petr Kralert che ha battuto in finale Suwandi Suwandi 6-2, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Yong-Il Yoon (primo turno)
 Takao Suzuki (primo turno)
 Filippo Volandri (secondo turno)
 Albert Montañés (quarti di finale)

 Vincenzo Santopadre (secondo turno)
 Petr Kralert (Campione)
 Eric Taino (secondo turno)
 Salvador Navarro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2001